Паленка — фруктова горілка в Угорщині
 Паленка — присілок, Казанський район, Тюменська область, Росія